Paraterschellingia är ett släkte av rundmaskar. Paraterschellingia ingår i familjen Siphonolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Paraterschellingia